Geografia: Riu de La Plata és l'estuari creat pel riu Paraná i el Riu Uruguai, a Amèrica del Sud.
 Esport:
 Club Atlético River Plate és un club de futbol de Buenos Aires, Argentina.
 Club Atlético River Plate (Montevideo), club de futbol de Montevideo, Uruguai.
 River Plate Football Club fou un antic club de futbol de Montevideo, Uruguai.
 Club River Plate, club esportiu de Paraguai.
 Sociedade Esportiva River Plate és un club de futbol brasiler.
 Estadi Monumental Antonio Vespucio Liberti, també conegut com a estadi River Plate, és un estadi de futbol de Buenos Aires.
 River Plate Aruba, club esportiu d'Aruba.